Josef Beran je jméno a příjmení více významných osob:

 Josef Beran – český římskokatolický kněz, arcibiskup a kardinál (1888–1969)
 Josef Beran (fotbalista) – český fotbalista (* 1938)
 Josef Beran (kněz) – český římskokatolický kněz a děkan ve Dvoře Králové nad Labem (1841–1907)
 Josef Beran (politik) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ